est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide gras
 acide oléique ou acide Z-octadéc-9-énoïque, numéro CAS 
 acide élaïdique ou acide E-octadéc-9-énoïque, numéro CAS 
 acide pétrosélinique ou acide Z-octadéc-6-énoïque, numéro CAS 
 acide trans-vaccénique ou acide E-octadéc-11-énoïque, numéro CAS